Дуглас Кристофер Джадж (, родился 13 октября 1964) — американский актёр, наиболее известный по роли Тил'ка в телесериале «Звёздные врата: SG-1».

Ранние годы 
Кристофер Джадж родился и вырос в Лос-Анджелесе, Калифорния. У него есть младший брат, Джефф Джадж, также ставший актёром. Джадж с детства хотел стать актёром, изучал драму в средней школе.

Джадж получил стипендию от Орегонского университета и играл в обороне команды «Орегонские утки» с 1982 по 1985 год. Он полагал, что спорт станет ступенькой на пути к актёрской карьере.

Джадж стал победителем конкурса на место радиоведущего в Орегоне и стал вести программу West Coast FOX KLSR Morning Show. Он использовал этот опыт, чтобы нанять агента и начать карьеру в Лос-Анджелесе.

Карьера 

Первыми работами Джаджа в 1990-х годах были роли в фильмах «Птичка на проводе», Домашняя вечеринка 2 и «Муштра», а также эпизодах телесериалов «Неоновый всадник», «Секретный агент Макгайвер» (с будущим актёром «Звёздных врат: SG-1» Ричардом Дином Андерсоном), «Джамп стрит, 21» (с будущим режиссёром «Звёздных врат: SG-1» Питером Делуизом), «Принц из Беверли-Хиллз» и других. В 1994—1995 годах Джадж играл в телесериале «Сирены».

Самой известной ролью Джаджа стала роль Тил'ка в телесериале «Звёздные врата: SG-1», которую он исполнял в 1997—2007 годах. Из всех актёров «Звёздных врат: SG-1» только Джадж появлялся почти во всех сериях. Также Джадж написал сценарии для четырёх эпизодов «Звёздных врат: SG-1».

После закрытия «Звёздных врат SG-1» Джадж писал сценарии для сериала «Ярость ангела» и появлялся в сериалах «Звёздные врата: Атлантида» и «Андромеда». также он снялся в фильмах «Снежные псы» и «Собачий завтрак», сценаристом и режиссёром последнего является актёр «Звёздных врат» Дэвид Хьюлетт.

Джадж часто работал как актёр озвучки. Он озвучил Магнето в мультсериале «Люди Икс: Эволюция», Зодака в мультсериале «Хи-Мэн и Повелители вселенной» и Саймона Грея в мультсериале «Экшн мэн». Также он озвучивал видеоигру Turok, а также принимал участие в озвучке и захвате движений для игры God of War, исполнив роль главного протагониста игры по имени Кратос.

Личная жизнь 
Джадж был женат на Маргарет Джадж, в браке родилось трое детей: Кристофер, Камерон и Катрина. Сейчас он женат на Джианне Паттон, от которой имеет дочь Хлою.

Фильмография

Награды и номинации 
В 2002 году Джадж был номинирован на премию «Сатурн» за лучшую роль второго плана за свою роль Тил’ка в сериале «Звёздные врата SG-1».

Примечания

Ссылки 

Выпускники Орегонского университета